Христианофо́бия, антихристианство — проявление различных форм негативной реакции, интолерантности и дискриминации по отношению к христианам. Термин был предложен в 2004 году Джозефом Вейлером после отклонения Европейским Союзом кандидатуры Рокко Буттильоне, практикующего консервативного католика, на пост комиссара ЕС. Организацией «Open Doors» («Открытые двери») издаётся ежегодное издание о современных преследованиях христиан.

Определение 

Джозеф Вейлер, эксперт в области права Европейского Союза, предложил термин «христианофобия» в декабре 2004 года, после выражения депутатами Европарламента сомнений в способности консервативного практикующего католика Рокко Буттильоне проводить объективную политику на посту еврокомиссара по юстиции, свободе и безопасности. Депутаты Европарламента выразили своё несогласие с заявлением Бутильоне о том, что он считает гомосексуальность грехом, а также что низкий уровень рождаемости в Европе вызван тем, что женщины не думают ни о чём, кроме своей карьеры.

В России термин был обозначен на международном форуме «Межкультурный диалог и его религиозное измерение», проходившем в Казани 30 ноября — 4 декабря 2008 года, в партнёрстве с Министерством регионального развития РФ, Совета Европы, Межрелигиозного совета России, отдела внешних церковных связей РПЦ и ряда религиозных организаций.

24 января 2008 года Епископ Венский и Австрийский Иларион (Алфеев) поднял тему «христианофобии» в беседе с президентом Европейской Комиссии Ж. М. Баррозу на встрече с представителями Православных Церквей.

6 февраля 2008 года проблема «христианофобии» была поднята на встрече представителя ВРНС при ООН протоиерея Александра Абрамова с представителем Всемирного совета церквей и его Комиссии по международным отношениям Кристофером Фергюсоном.

В апреле 2009 года заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Георгий Рябых сделал заявление на конференции ООН по борьбе с расизмом в Женеве:

В итоговом документе Женевской конференции ООН содержится обеспокоенность:

Христианофобия в связи с борьбой с расизмом
Антихристианские настроения демонстрировало в США движение Black Lives Matter и аналогичная организация «» (LDNA) во Франции, которая потребовала от Католической церкви самоликвидироваться, но лишь после выплаты «компенсации за рабство и колонизацию». В США в 2020 году в связи с протестами после убийства Джорджа Флойда были нападения на католические святыни и храмы, связанные с протестами против расизма. В Twitter LDNA были также опубликованы фотографии, на которых люди в масках разоряют католические храмы и выносят из соборов обезглавленные статуи Христа, Девы Марии и святых.

См. также 
 Преследования христиан
 Атеизм
 Антитеизм
 Антиклерикализм
 Религиозная нетерпимость
 Религиозная дискриминация
 Сатанизм

Примечания

Ссылки 
 «Духовное равноправие» и «христианофобия» в Европе
 Джеффри Т. Кюнер. Христианофобия // The Washington Times, 2 апреля 2010.
 Джеффри Т. Кюнер. «Христианофобия» на западный манер
 Русская Православная Церковь предложила ООН новое понятие // Российская газета — Федеральный выпуск № 4894 от 22 апреля 2009 г.
 Сайт организации Обсерватория нетерпимости и дискриминации по отношению к христианам (англ.)
 Christianophobia warning from MP. Attempts to move Christian traditions to the «margins» of British life have «gone far enough», an MP has said, BBC News, 04.12.2007. 
 Резолюция ПА ОБСЕ «Борьба с нетерпимостью и дискриминацией в отношении христиан в регионе ОБСЕ», 2011 — стр. 57
 Резолюция Европарламента «Положение христиан в контексте свободы вероисповедания», 2011

Христианство
Антихристианство
Религиозная терминология
Дискриминация
Христианские учения и доктрины